Werner Gyula (1862–1926) író, országgyűlési képviselő
 Werner Gyula (1938) labdarúgó (DVTK)